Beeson ist der Familienname folgender Personen:

 Bryan Beeson (* 1960), englischer Squashspieler
 Charles Beeson (1957–2021), englischer Regisseur
 Edward Beeson (1890–1971), US-amerikanischer Hochspringer
 Henry White Beeson (1791–1863), US-amerikanischer Politiker
 Jack Beeson (1921–2010), US-amerikanischer Komponist
 Joel Beeson (1966–2017), US-amerikanischer Schauspieler
 Michael Beeson (* 1945), US-amerikanischer Mathematiker
 Paul Beeson (1921–2001), britischer Kameramann

Beeson bezeichnet folgende im NRHP gelistete Objekte:
 Beeson Bridge, in Marshall, Indiana, ID-Nr. 78003447
 Beeson-Foss Ranch, in Talent, Oregon, ID-Nr. 99000067